История болезни:

 История болезни (информация о развитии заболевания) — см. анамнез.
 История болезни (документ) — см. медицинская карта.
 «История болезни» — кинофильм 1991 года.